Molekulska formula -{C16H28O}- se može odnositi na:

 Ambroksan
 Izobornil cikloheksanol